Flor de niño puede referirse a:
 El nombre común de la planta Acacia farnesiana.
 El nombre común de la planta Collaea argentina.